Солдатско-Степновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Быковском муниципальном районе Волгоградской области. Административный центр — село Солдатско-Степное.

География 
Расположено в восточной части Быковского района.

Площадь сельского поселения составляет 32 476 гектар, из которых 31 489 га (по состоянию на 2008 год) приходится на сельхозугодья и 209 га занимает застройка (по состоянию на 2008 год).

Граничит:
 на юге — с Урало-Ахтубинским сельским поселением;
 на востоке — с Палласовским районом;
 на северо-востоке — с Красносельцевским сельским поселением;
 на севере — с Александровским сельским поселением;
 на северо-западе — с Побединским сельским поселением;
 на западе — с Зелёновским и Верхнебалыклейским сельскими поселениями.

Население

Состав сельского поселения

Органы местного самоуправления 
Главы сельского поселения:
 Кострюкова Наталья Николаевна (c 2009 года);
 Клёнкин Иван Николаевич;
 Демидова Елена Николаевна.

Транспорт 
Протяженность автодорог местного значения — 13 км.

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Быковского района
Сельские поселения Волгоградской области